Aardrijkskunde
Wilder (Frankrijk), gemeente in het Franse Noorderdepartement
Wilder, Nederlandstalige naam voor de plaats en gemeente Wierre-au-Bois in het departement Pas-de-Calais
Wilder (Idaho), plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Wilder (Kentucky), plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Wilder (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Wilder (Kampenhout), een gehucht in de Belgische gemeente Kampenhout

Fictief figuur
Samuel Wilder, personage uit de Amerikaanse televisieserie Charmed

Media
Wilder (film), Canadese film uit 2000

Personen met de achternaam Wilder
Alec Wilder, Amerikaans componist en schrijver
Arthur Wilder-Smith, Brits scheikundige en creationist
Billy Wilder, Amerikaans filmregisseur
Deontay Wilder, Amerikaans bokser
Gene Wilder, Amerikaans acteur en komiek
John Shelton Wilder, Amerikaans politicus
Laura Ingalls Wilder, Amerikaans schrijfster van o. a. Het kleine huis op de prairie
Almanzo Wilder, man van Laura Ingalls Wilder
Rose Wilder Lane, Amerikaans schrijfster, dochter van Laura Ingalls Wilder
Matthew Wilder, Amerikaans zanger en songwriter
Thornton Wilder, Amerikaans schrijver

Personen met de voornaam Wilder
Wilder Penfield, Amerikaans-Canadees neurochirurg

Andere
Kasteel ter Wilder, kasteel in de Vlaamse gemeente Humbeek
Wilder (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar Laura Ingalls

Zie ook
Van Wilder, film uit de Verenigde Staten uit 2002
Van Wilder: The Rise of Taj, film uit de Verenigde Staten uit 2006

Engelse achternaam